Gym Tonic peut désigner :
 Gym Tonic, le premier single de Bob Sinclar pour lequel il a collaboré avec Thomas Bangalter de Daft Punk ;
 Gym Tonic, une émission télévisuelle d'aérobic diffusée le dimanche matin sur Antenne 2.